Уба — топоним:
 Уба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Уба — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Уба — невысокая гора (285,2 м) в Челябинской области.
 Уба — деревня, Бавлинский район, Татарстан, Россия.
 Уба — село в Узбекистане под Бухарой.
Реки
 Уба (приток Бачата) — река в Кемеровской области.
 Уба (приток Илети) — река в Республике Марий Эл
 Уба (приток Малой Иши) — река в Республике Алтай и Алтайском крае.
 Уба (приток Иртыша) — река в Восточно-Казахстанской области.